

Села:
 Матросівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Матросівка — Миколаївська область, Миколаївський район

Селище:
 Матросівка — Херсонська область, Бериславський район

Залізниця:
 Матросівка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці